Liza hace referencia a:
Liza Harper, actriz pornográfica  francesa;
Liza Minnelli, cantante y actriz estadounidense;
Liza (Pokémon), personaje del anime Pokémon.
El género de pez Liza. De la familia Mugilidae, conocido como mújol, múgil, muble, lisa o cabezudo.
Liza: fem. Campo dispuesto para la lid. Lid.